Генрих Альбертович Конаржевский (22 марта 1833 — 3 октября 1906) — инженер-генерал, начальник инженеров Петербургского военного округа.

Биография 
Католик. Из дворян Варшавской губернии.

Окончил 1-й кадетский корпус и Николаевское инженерное училище с отличием (1853), выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Московский полк

4 апреля 1855 прикомандирован к 1-му Московскому кадетскому корпусу. В 1855 году принимал участие в обороне Севастополя. 12 марта 1857 переведен в лейб-гвардии Саперный батальон. 4 апреля 1858 назначен заведующим по устройству водопроводов в Красном селе и корпусному строительству. 2 ноября 1862 командирован за границу для изучения воинских учреждений в Венсене и Вене. 30 августа 1863 произведен в полковники. 12 августа 1864 переименован в военные инженеры.

30 августа 1873 произведен в генерал-майоры, 29 февраля 1876 назначен начальником инженеров Петербургского военного округа. 30 августа 1882 — генерал-лейтенант, 23 декабря 1896 назначен состоять в распоряжении военного министра (до 3.08.1898), с отчислением от должности начальника инженеров. 1 января 1897 произведен в инженер-генералы. 3 августа 1898 стал членом Александровского комитета о раненых.

Уволен в отставку 3 января 1906.

Награды 
 орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1859)
 императорская корона к ордену Святого Станислава (1865)
 орден Святого Владимира 4-й ст. (30.08.1867)
 орден Святой Анны 2-й ст. с Императорской короной (30.08.1871)
 орден Святого Владимира 3-й ст. (15.12.1874)
 орден Святого Станислава 1-й ст. (30.8.1878)
 орден Святой Анны 1-й ст. (30.8.1878)
 орден Святого Владимира 2-й ст. (1885)
 орден Белого Орла (1888)
 орден Святого Александра Невского (22.3.1898)
 Знак Отличия за LX лет беспорочной службы (1904)

Литература 
 Столетие военного министерства. 1802—1902. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно. — : Тип. М. О. Вольф, 1909. — С. 786.
 Список генералам по старшинству. — , 1902. — С. 77.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Инженер-генералы (Российская империя)